Премия «Золотой орёл» за лучший иностранный фильм вручается ежегодно с 2003 года Национальной академией кинематографических искусств и наук России лучшему иностранному игровому фильму, выходившему в российском кинопрокате.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»